Guillermo Pérez puede referirse a:

 Guillermo Pérez de Arce Plummer (1906-1994), empresario agrícola y político chileno.
 Guillermo Pérez Roldán (1969-), tenista argentino;
 Guillermo Pérez Sandoval (1979-), practicante de taekwondo mexicano;
 Guillermo Pérez Villalta (1948-), artista -pintor, arquitecto y escultor- español.